

Geografia 
 Gye – comune della Meurthe e Mosella (Francia)

Sigle 
 Guinness Yeast Extract – estratto di lievito della Arthur Guinness Son & Co., sottoprodotto della birra Guinness

Codici 
 GYE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale José Joaquín de Olmedo (ex Simón Bolivar) di Guayaquil (Ecuador)
 gye – codice ISO 639-3 della lingua gyem